|-
|(98751)||2000 YN52|| align=right|14,8|| align=right|2,711|| align=right|0,045|| align=right|4,03|| align=right|4,463||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98752)||2000 YK53|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,090|| align=right|2,34|| align=right|4,020||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98753)||2000 YW53|| align=right|14,8|| align=right|2,484|| align=right|0,122|| align=right|6,81|| align=right|3,914||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98754)||2000 YV54|| align=right|15,8|| align=right|2,471|| align=right|0,209|| align=right|1,90|| align=right|3,885||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98755)||2000 YF58|| align=right|14,3|| align=right|2,881|| align=right|0,007|| align=right|9,25|| align=right|4,889||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98756)||2000 YL59|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,118|| align=right|2,73|| align=right|4,118||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98757)||2000 YZ61|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,234|| align=right|3,24|| align=right|4,085||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98758)||2000 YM63|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,163|| align=right|6,95|| align=right|4,632||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98759)||2000 YH68|| align=right|14,1|| align=right|3,220|| align=right|0,117|| align=right|16,05|| align=right|5,777||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98760)||2000 YO68|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,146|| align=right|10,29|| align=right|4,126||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98761)||2000 YR68|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,193|| align=right|3,82|| align=right|4,357||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98762)||2000 YT68|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,248|| align=right|6,11|| align=right|4,104||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98763)||2000 YL69|| align=right|14,8|| align=right|2,516|| align=right|0,145|| align=right|12,06|| align=right|3,990||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98764)||2000 YQ69|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,204|| align=right|5,09|| align=right|3,517||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98765)||2000 YP70|| align=right|15,3|| align=right|2,469|| align=right|0,068|| align=right|1,78|| align=right|3,879||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98766)||2000 YF72|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,176|| align=right|3,88|| align=right|4,079||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98767)||2000 YV72|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,127|| align=right|1,79|| align=right|3,664||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98768)||2000 YD75|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,095|| align=right|12,61|| align=right|4,436||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98769)||2000 YE75|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,124|| align=right|7,76|| align=right|3,761||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98770)||2000 YN77|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,147|| align=right|6,37|| align=right|3,515||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98771)||2000 YN78|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,149|| align=right|2,99|| align=right|3,692||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98772)||2000 YP78|| align=right|15,7|| align=right|2,438|| align=right|0,125|| align=right|2,97|| align=right|3,806||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98773)||2000 YW79|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,125|| align=right|4,04|| align=right|4,137||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98774)||2000 YM80|| align=right|14,3|| align=right|2,785|| align=right|0,236|| align=right|5,84|| align=right|4,648||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98775)||2000 YD82|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,076|| align=right|2,33|| align=right|4,123||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98776)||2000 YN84|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,207|| align=right|15,82|| align=right|4,241||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98777)||2000 YV85|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,087|| align=right|15,29|| align=right|4,208||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98778)||2000 YX85|| align=right|13,9|| align=right|2,760|| align=right|0,179|| align=right|17,01|| align=right|4,584||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98779)||2000 YJ86|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,194|| align=right|5,24|| align=right|4,155||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98780)||2000 YZ90|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,084|| align=right|2,91|| align=right|4,506||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98781)||2000 YF91|| align=right|15,9|| align=right|2,402|| align=right|0,130|| align=right|1,90|| align=right|3,721||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98782)||2000 YS92|| align=right|16,2|| align=right|2,590|| align=right|0,121|| align=right|2,60|| align=right|4,168||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98783)||2000 YB93|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,127|| align=right|1,96|| align=right|3,636||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98784)||2000 YU93|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,095|| align=right|6,75|| align=right|4,220||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98785)||2000 YR94|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,021|| align=right|3,51|| align=right|4,685||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98786)||2000 YR96|| align=right|15,3|| align=right|2,665|| align=right|0,113|| align=right|6,74|| align=right|4,350||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98787)||2000 YP97|| align=right|14,3|| align=right|2,578|| align=right|0,134|| align=right|13,66|| align=right|4,139||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98788)||2000 YQ98|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,207|| align=right|5,80|| align=right|4,283||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98789)||2000 YF99|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,140|| align=right|13,92|| align=right|4,137||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98790)||2000 YW99|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,128|| align=right|1,60|| align=right|3,833||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98791)||2000 YW104|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,266|| align=right|25,72|| align=right|4,231||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98792)||2000 YR105|| align=right|14,4|| align=right|2,946|| align=right|0,196|| align=right|8,37|| align=right|5,055||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98793)||2000 YT106|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,116|| align=right|7,89|| align=right|4,061||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98794)||2000 YX109|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,138|| align=right|5,49|| align=right|3,734||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98795)||2000 YJ110|| align=right|15,7|| align=right|2,652|| align=right|0,087|| align=right|3,31|| align=right|4,318||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98796)||2000 YD111|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,205|| align=right|2,88|| align=right|3,911||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98797)||2000 YS111|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|3,24|| align=right|3,691||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98798)||2000 YW111|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,113|| align=right|3,95|| align=right|4,215||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98799)||2000 YZ111|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,205|| align=right|3,15|| align=right|3,671||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98800)||2000 YN114|| align=right|15,6|| align=right|2,799|| align=right|0,088|| align=right|3,16|| align=right|4,683||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98801)||2000 YZ114|| align=right|15,0|| align=right|2,521|| align=right|0,207|| align=right|11,07|| align=right|4,001||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98802)||2000 YB115|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,079|| align=right|10,84|| align=right|4,514||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98803)||2000 YE115|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,216|| align=right|4,86|| align=right|4,133||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98804)||2000 YD117|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,169|| align=right|4,59|| align=right|4,151||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98805)||2000 YM117|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,038|| align=right|10,75|| align=right|5,422||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98806)||2000 YU117|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,086|| align=right|12,44|| align=right|3,715||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98807)||2000 YK118|| align=right|14,6|| align=right|2,790|| align=right|0,132|| align=right|8,07|| align=right|4,659||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98808)||2000 YP118|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,166|| align=right|12,69|| align=right|4,222||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98809)||2000 YD119|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,238|| align=right|15,39|| align=right|4,151||MBA||31. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98810)||2000 YR119|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,086|| align=right|9,30|| align=right|4,068||MBA||17. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98811)||2000 YS119|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,090|| align=right|16,44|| align=right|4,178||MBA||17. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98812)||2000 YP120|| align=right|14,5|| align=right|2,534|| align=right|0,134|| align=right|13,43|| align=right|4,033||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98813)||2000 YX120|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,051|| align=right|4,63|| align=right|4,352||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98814)||2000 YC122|| align=right|16,1|| align=right|2,447|| align=right|0,075|| align=right|6,95|| align=right|3,828||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98815)||2000 YR123|| align=right|15,7|| align=right|2,477|| align=right|0,097|| align=right|0,32|| align=right|3,897||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98816)||2000 YU123|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,050|| align=right|3,92|| align=right|4,277||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98817)||2000 YQ124|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,156|| align=right|11,38|| align=right|4,256||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98818)||2000 YH125|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,186|| align=right|11,27|| align=right|3,770||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98819)||2000 YC129|| align=right|15,5|| align=right|2,707|| align=right|0,160|| align=right|6,21|| align=right|4,453||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98820)||2000 YL130|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,255|| align=right|26,54|| align=right|4,155||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98821)||2000 YV131|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,086|| align=right|15,81|| align=right|4,401||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98822)||2000 YR132|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,252|| align=right|11,46|| align=right|4,333||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98823)||2000 YF135|| align=right|14,8|| align=right|2,576|| align=right|0,118|| align=right|15,13|| align=right|4,134||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98824)||2000 YS135|| align=right|16,2|| align=right|2,683|| align=right|0,134|| align=right|0,74|| align=right|4,394||MBA||20. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98825) Maryellen||2000 YF139|| align=right|14,6|| align=right|2,607|| align=right|0,160|| align=right|14,41|| align=right|4,209||MBA||27. prosince 2000||Kanab||Kanab
|-
|(98826)||2000 YF140|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,195|| align=right|13,79|| align=right|4,236||MBA||31. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98827)||2001 AW|| align=right|15,5|| align=right|3,111|| align=right|0,112|| align=right|1,18|| align=right|5,488||MBA||1. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98828)||2001 AP3|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,178|| align=right|11,40|| align=right|3,633||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98829)||2001 AG4|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,273|| align=right|3,42|| align=right|4,107||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98830)||2001 AP4|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,133|| align=right|13,30|| align=right|4,561||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98831)||2001 AR4|| align=right|16,0|| align=right|2,605|| align=right|0,268|| align=right|5,59|| align=right|4,204||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98832)||2001 AL5|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,104|| align=right|10,98|| align=right|4,220||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98833)||2001 AF12|| align=right|15,1|| align=right|2,700|| align=right|0,075|| align=right|9,41|| align=right|4,437||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98834)||2001 AR15|| align=right|14,9|| align=right|2,765|| align=right|0,121|| align=right|7,75|| align=right|4,597||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98835)||2001 AS15|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,131|| align=right|7,85|| align=right|4,180||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98836)||2001 AF17|| align=right|14,5|| align=right|2,593|| align=right|0,096|| align=right|14,57|| align=right|4,175||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98837)||2001 AQ17|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,248|| align=right|4,04|| align=right|4,199||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98838)||2001 AH19|| align=right|15,5|| align=right|2,664|| align=right|0,008|| align=right|4,10|| align=right|4,347||MBA||4. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(98839)||2001 AT20|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,030|| align=right|22,76|| align=right|4,270||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98840)||2001 AA22|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,044|| align=right|10,15|| align=right|4,421||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98841)||2001 AL22|| align=right|16,0|| align=right|2,614|| align=right|0,067|| align=right|2,28|| align=right|4,226||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98842)||2001 AQ22|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,114|| align=right|12,42|| align=right|4,455||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98843)||2001 AQ26|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,112|| align=right|18,52|| align=right|4,169||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98844)||2001 AP27|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,100|| align=right|8,68|| align=right|4,598||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98845)||2001 AU27|| align=right|14,6|| align=right|2,412|| align=right|0,103|| align=right|11,52|| align=right|3,745||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98846)||2001 AV27|| align=right|14,8|| align=right|2,731|| align=right|0,045|| align=right|9,30|| align=right|4,513||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98847)||2001 AW29|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,060|| align=right|5,98|| align=right|4,447||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98848)||2001 AT30|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,203|| align=right|11,26|| align=right|4,395||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98849)||2001 AY30|| align=right|14,9|| align=right|2,485|| align=right|0,121|| align=right|5,71|| align=right|3,917||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98850)||2001 AM33|| align=right|15,2|| align=right|2,454|| align=right|0,142|| align=right|3,59|| align=right|3,844||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98851)||2001 AW33|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,121|| align=right|11,80|| align=right|4,432||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98852)||2001 AJ34|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,028|| align=right|6,03|| align=right|4,500||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98853)||2001 AY34|| align=right|14,3|| align=right|2,581|| align=right|0,123|| align=right|15,31|| align=right|4,145||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98854)||2001 AU36|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,254|| align=right|8,49|| align=right|4,576||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98855)||2001 AU37|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,109|| align=right|13,76|| align=right|4,162||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98856)||2001 AA38|| align=right|14,2|| align=right|2,922|| align=right|0,053|| align=right|17,85|| align=right|4,993||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98857)||2001 AM38|| align=right|14,3|| align=right|2,672|| align=right|0,230|| align=right|13,15|| align=right|4,368||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98858)||2001 AT41|| align=right|15,1|| align=right|2,628|| align=right|0,173|| align=right|11,47|| align=right|4,260||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98859)||2001 AZ41|| align=right|14,5|| align=right|2,466|| align=right|0,181|| align=right|5,54|| align=right|3,872||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98860)||2001 AK42|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,103|| align=right|15,49|| align=right|4,191||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98861)||2001 AA44|| align=right|14,5|| align=right|2,426|| align=right|0,230|| align=right|24,65|| align=right|3,779||MBA||7. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98862)||2001 AN44|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,132|| align=right|3,77|| align=right|4,089||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(98863)||2001 AR46|| align=right|13,7|| align=right|2,439|| align=right|0,192|| align=right|24,25|| align=right|3,808||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98864)||2001 AR47|| align=right|13,7|| align=right|2,670|| align=right|0,165|| align=right|27,53|| align=right|4,363||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98865)||2001 AY47|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,207|| align=right|13,24|| align=right|4,521||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98866)||2001 AC53|| align=right|15,2|| align=right|2,426|| align=right|0,136|| align=right|6,02|| align=right|3,778||MBA||15. ledna 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(98867)||2001 BG4|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,185|| align=right|8,79|| align=right|4,091||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98868)||2001 BS5|| align=right|14,4|| align=right|2,786|| align=right|0,079|| align=right|13,34|| align=right|4,649||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98869)||2001 BT5|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,194|| align=right|15,03|| align=right|4,090||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98870)||2001 BV5|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,200|| align=right|12,80|| align=right|4,102||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98871)||2001 BB7|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,223|| align=right|6,78|| align=right|4,032||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98872)||2001 BO9|| align=right|15,5|| align=right|2,515|| align=right|0,164|| align=right|4,73|| align=right|3,988||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98873)||2001 BO11|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,096|| align=right|5,65|| align=right|3,855||MBA||20. ledna 2001||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(98874)||2001 BE14|| align=right|15,3|| align=right|3,019|| align=right|0,046|| align=right|8,79|| align=right|5,244||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98875)||2001 BN15|| align=right|15,6|| align=right|2,618|| align=right|0,164|| align=right|4,93|| align=right|4,235||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(98876)||2001 BL17|| align=right|15,5|| align=right|2,460|| align=right|0,125|| align=right|8,05|| align=right|3,858||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98877)||2001 BK19|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,128|| align=right|12,98|| align=right|4,216||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98878)||2001 BT21|| align=right|14,8|| align=right|2,874|| align=right|0,041|| align=right|1,84|| align=right|4,873||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98879)||2001 BC24|| align=right|14,0|| align=right|2,740|| align=right|0,022|| align=right|16,19|| align=right|4,535||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98880)||2001 BF25|| align=right|16,0|| align=right|2,449|| align=right|0,131|| align=right|1,39|| align=right|3,833||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98881)||2001 BQ25|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,110|| align=right|3,32|| align=right|4,461||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98882)||2001 BG28|| align=right|14,7|| align=right|2,904|| align=right|0,060|| align=right|2,72|| align=right|4,949||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98883)||2001 BY28|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,083|| align=right|13,72|| align=right|4,121||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98884)||2001 BL29|| align=right|14,5|| align=right|2,612|| align=right|0,190|| align=right|15,02|| align=right|4,220||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98885)||2001 BX29|| align=right|15,0|| align=right|2,846|| align=right|0,036|| align=right|3,25|| align=right|4,802||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98886)||2001 BZ29|| align=right|15,0|| align=right|2,450|| align=right|0,244|| align=right|13,09|| align=right|3,835||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98887)||2001 BQ34|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,177|| align=right|13,04|| align=right|4,233||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98888)||2001 BW34|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,157|| align=right|5,22|| align=right|4,100||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98889)||2001 BL38|| align=right|13,5|| align=right|2,617|| align=right|0,422|| align=right|25,91|| align=right|4,233||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98890)||2001 BH40|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,084|| align=right|15,97|| align=right|4,194||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98891)||2001 BK41|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,387|| align=right|7,57|| align=right|3,545||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98892)||2001 BX42|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,031|| align=right|7,31|| align=right|4,105||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98893)||2001 BB44|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,186|| align=right|6,05|| align=right|4,145||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98894)||2001 BC44|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,103|| align=right|12,79|| align=right|4,190||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98895)||2001 BE44|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,130|| align=right|9,86|| align=right|4,173||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98896)||2001 BK44|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,119|| align=right|17,71|| align=right|4,137||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98897)||2001 BL44|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,144|| align=right|29,15|| align=right|4,161||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98898)||2001 BU45|| align=right|15,0|| align=right|2,854|| align=right|0,027|| align=right|11,95|| align=right|4,821||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98899)||2001 BG48|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,100|| align=right|9,64|| align=right|4,540||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98900)||2001 BF50|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,108|| align=right|12,77|| align=right|4,106||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98901)||2001 BB51|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,090|| align=right|22,81|| align=right|4,187||MBA||28. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(98902)||2001 BK53|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,173|| align=right|14,48|| align=right|4,148||MBA||17. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(98903)||2001 BB57|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,185|| align=right|4,96|| align=right|4,130||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98904)||2001 BD57|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,154|| align=right|15,67|| align=right|4,255||MBA||19. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(98905)||2001 BL58|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,132|| align=right|7,90|| align=right|4,093||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98906)||2001 BR58|| align=right|15,6|| align=right|2,545|| align=right|0,138|| align=right|4,47|| align=right|4,060||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98907)||2001 BM59|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,101|| align=right|12,76|| align=right|4,086||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98908)||2001 BZ59|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,214|| align=right|5,06|| align=right|4,195||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98909)||2001 BR60|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,150|| align=right|8,43|| align=right|4,149||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98910)||2001 BE62|| align=right|16,0|| align=right|2,592|| align=right|0,129|| align=right|4,38|| align=right|4,172||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98911)||2001 BJ63|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,099|| align=right|3,77|| align=right|4,079||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98912)||2001 BM63|| align=right|15,9|| align=right|2,467|| align=right|0,124|| align=right|6,64|| align=right|3,873||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98913)||2001 BG65|| align=right|16,0|| align=right|2,756|| align=right|0,250|| align=right|6,59|| align=right|4,575||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98914)||2001 BL66|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,173|| align=right|8,31|| align=right|4,019||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98915)||2001 BJ67|| align=right|14,2|| align=right|2,769|| align=right|0,150|| align=right|25,68|| align=right|4,606||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98916)||2001 BU68|| align=right|14,2|| align=right|2,649|| align=right|0,094|| align=right|14,76|| align=right|4,311||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98917)||2001 BY70|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,145|| align=right|2,28|| align=right|4,147||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98918)||2001 BG72|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,107|| align=right|8,39|| align=right|4,488||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98919)||2001 BN74|| align=right|15,4|| align=right|2,698|| align=right|0,024|| align=right|2,05|| align=right|4,432||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98920)||2001 BX74|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,132|| align=right|13,55|| align=right|4,287||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98921)||2001 BW76|| align=right|15,0|| align=right|3,012|| align=right|0,060|| align=right|2,55|| align=right|5,228||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98922)||2001 BY76|| align=right|15,5|| align=right|2,647|| align=right|0,147|| align=right|15,11|| align=right|4,305||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98923)||2001 BB78|| align=right|14,3|| align=right|2,990|| align=right|0,114|| align=right|12,51|| align=right|5,170||MBA||25. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(98924)||2001 BG82|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,035|| align=right|14,54|| align=right|4,151||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98925)||2001 CX|| align=right|15,2|| align=right|2,470|| align=right|0,137|| align=right|3,21|| align=right|3,881||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98926)||2001 CH1|| align=right|14,4|| align=right|2,784|| align=right|0,110|| align=right|9,97|| align=right|4,644||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98927)||2001 CF2|| align=right|14,4|| align=right|2,713|| align=right|0,116|| align=right|3,99|| align=right|4,469||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98928)||2001 CH2|| align=right|15,3|| align=right|2,558|| align=right|0,105|| align=right|2,57|| align=right|4,091||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98929)||2001 CE4|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,199|| align=right|4,22|| align=right|4,059||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98930)||2001 CB5|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,135|| align=right|12,46|| align=right|4,283||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98931)||2001 CC5|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,210|| align=right|12,67|| align=right|4,377||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98932)||2001 CZ6|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,161|| align=right|5,62|| align=right|4,184||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98933)||2001 CS7|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,146|| align=right|12,98|| align=right|4,215||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98934)||2001 CA8|| align=right|16,1|| align=right|2,554|| align=right|0,111|| align=right|4,58|| align=right|4,081||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98935)||2001 CV10|| align=right|12,6|| align=right|3,143|| align=right|0,299|| align=right|22,76|| align=right|5,572||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98936)||2001 CX10|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,227|| align=right|4,11|| align=right|4,221||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98937)||2001 CO11|| align=right|15,5|| align=right|2,417|| align=right|0,124|| align=right|3,11|| align=right|3,756||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98938)||2001 CQ13|| align=right|15,1|| align=right|2,746|| align=right|0,012|| align=right|5,81|| align=right|4,549||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98939)||2001 CZ15|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,039|| align=right|14,26|| align=right|4,214||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98940)||2001 CJ18|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,111|| align=right|4,56|| align=right|3,854||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98941)||2001 CH20|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,112|| align=right|14,16|| align=right|4,274||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98942)||2001 CP20|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,113|| align=right|28,93|| align=right|4,311||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98943)||2001 CC21|| align=right|18,5|| align=right|1,033|| align=right|0,220|| align=right|4,81|| align=right|1,050||APL||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98944)||2001 CM21|| align=right|14,5|| align=right|2,778|| align=right|0,085|| align=right|13,45|| align=right|4,629||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98945)||2001 CS21|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,179|| align=right|4,90|| align=right|4,240||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98946)||2001 CB22|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,037|| align=right|2,99|| align=right|4,563||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98947)||2001 CZ23|| align=right|15,0|| align=right|2,390|| align=right|0,245|| align=right|11,07|| align=right|3,694||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98948)||2001 CK24|| align=right|15,5|| align=right|2,626|| align=right|0,124|| align=right|3,33|| align=right|4,254||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98949)||2001 CM27|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,111|| align=right|10,56|| align=right|4,539||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98950)||2001 CO28|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,100|| align=right|10,59|| align=right|4,270||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98951)||2001 CV28|| align=right|14,2|| align=right|2,794|| align=right|0,030|| align=right|15,22|| align=right|4,670||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98952)||2001 CW28|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,017|| align=right|16,29|| align=right|5,659||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98953)||2001 CZ29|| align=right|14,0|| align=right|2,933|| align=right|0,050|| align=right|13,09|| align=right|5,023||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98954)||2001 CJ32|| align=right|14,3|| align=right|2,705|| align=right|0,240|| align=right|12,05|| align=right|4,448||MBA||12. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(98955)||2001 CE34|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,181|| align=right|28,30|| align=right|5,597||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98956)||2001 CW34|| align=right|14,3|| align=right|3,035|| align=right|0,078|| align=right|13,43|| align=right|5,286||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98957)||2001 CH36|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,238|| align=right|6,11|| align=right|4,220||MBA||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(98958)||2001 CD38|| align=right|13,0|| align=right|3,226|| align=right|0,043|| align=right|22,85|| align=right|5,792||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98959)||2001 CG39|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,127|| align=right|13,85|| align=right|4,212||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98960)||2001 CG43|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,152|| align=right|15,51|| align=right|5,315||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98961)||2001 CP43|| align=right|14,1|| align=right|2,552|| align=right|0,222|| align=right|13,84|| align=right|4,077||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98962)||2001 CZ43|| align=right|14,6|| align=right|2,807|| align=right|0,142|| align=right|14,18|| align=right|4,702||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98963)||2001 CO44|| align=right|14,1|| align=right|3,126|| align=right|0,025|| align=right|22,88|| align=right|5,527||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98964)||2001 CR44|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,098|| align=right|13,47|| align=right|4,115||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98965)||2001 CL45|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|14,78|| align=right|4,226||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98966)||2001 CW47|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,205|| align=right|2,63|| align=right|4,094||MBA||12. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98967)||2001 DT2|| align=right|13,9|| align=right|3,098|| align=right|0,140|| align=right|2,63|| align=right|5,453||MBA||16. února 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(98968)||2001 DA4|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,128|| align=right|5,00|| align=right|4,236||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98969)||2001 DJ12|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,100|| align=right|6,09|| align=right|4,138||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98970)||2001 DL12|| align=right|14,2|| align=right|3,095|| align=right|0,057|| align=right|11,92|| align=right|5,445||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98971)||2001 DR12|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,114|| align=right|5,87|| align=right|4,080||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98972)||2001 DT14|| align=right|15,3|| align=right|2,802|| align=right|0,055|| align=right|4,59|| align=right|4,690||MBA||20. února 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(98973)||2001 DB15|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,149|| align=right|4,67|| align=right|4,088||MBA||17. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(98974)||2001 DY15|| align=right|15,1|| align=right|2,484|| align=right|0,156|| align=right|7,14|| align=right|3,913||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98975)||2001 DY16|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,109|| align=right|6,68|| align=right|4,362||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98976)||2001 DZ18|| align=right|14,7|| align=right|2,850|| align=right|0,182|| align=right|7,96|| align=right|4,810||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98977)||2001 DF19|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,109|| align=right|11,33|| align=right|5,127||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98978)||2001 DG19|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,143|| align=right|10,00|| align=right|4,598||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98979)||2001 DB21|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,176|| align=right|8,66|| align=right|4,099||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98980)||2001 DF21|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,053|| align=right|9,61|| align=right|5,306||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98981)||2001 DQ21|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,168|| align=right|16,84|| align=right|4,129||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98982)||2001 DS22|| align=right|14,7|| align=right|2,999|| align=right|0,069|| align=right|9,13|| align=right|5,192||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98983)||2001 DD25|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,106|| align=right|4,93|| align=right|4,419||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98984)||2001 DK25|| align=right|13,9|| align=right|3,115|| align=right|0,069|| align=right|16,29|| align=right|5,497||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98985)||2001 DS25|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,070|| align=right|3,25|| align=right|4,180||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98986)||2001 DB26|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,139|| align=right|4,89|| align=right|4,019||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98987)||2001 DG26|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,014|| align=right|4,84|| align=right|4,248||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98988)||2001 DY27|| align=right|14,7|| align=right|3,299|| align=right|0,200|| align=right|1,70|| align=right|5,992||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98989)||2001 DE31|| align=right|15,7|| align=right|2,751|| align=right|0,215|| align=right|6,84|| align=right|4,562||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98990)||2001 DA34|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,174|| align=right|4,79|| align=right|4,279||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98991)||2001 DH35|| align=right|15,4|| align=right|2,852|| align=right|0,067|| align=right|2,75|| align=right|4,817||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98992)||2001 DV35|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,166|| align=right|2,66|| align=right|4,111||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98993)||2001 DC36|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,007|| align=right|4,49|| align=right|4,548||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98994)||2001 DK39|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,143|| align=right|14,33|| align=right|4,283||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98995)||2001 DA41|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,134|| align=right|16,13|| align=right|4,282||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98996)||2001 DF44|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,083|| align=right|7,72|| align=right|4,458||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98997)||2001 DR45|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,256|| align=right|1,25|| align=right|4,063||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98998)||2001 DU46|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,175|| align=right|3,44|| align=right|4,169||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(98999)||2001 DE48|| align=right|15,8|| align=right|2,584|| align=right|0,201|| align=right|5,02|| align=right|4,152||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(99000)||2001 DU48|| align=right|14,4|| align=right|3,039|| align=right|0,048|| align=right|10,41|| align=right|5,296||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek